Hilaire de Barenton (Barenton, le  - Paris, le ), de son vrai nom Étienne-Marie Boulé, est un père capucin, historien des langues du Moyen-Orient. Son nom est souvent mal écrit : Hilaire de Baranton.
 Jean Baranton (Orléans,  - Verrières-le-Buisson, ) fut un missionnaire catholique de l'ordre des Pères Blancs. De 1953 à 2007, il fut missionnaire au Burundi. 
 Paul Baranton (1869-1928) est un homme politique français.
 Raymond Baranton (né le  à Paris et décédé le  à Paris) est un homme politique français.

Voir aussi